Нови́цкий (, , , ) — славянская фамилия. Известные носители:

Новицкий

А 
 Новицкий, Александр Владимирович (в монашестве Александр; 1906—1970) — епископ Украинской православной церкви в США, епископ Чикагский и Западной Америки.
 
 Новицкий, Анатолий Георгиевич (1932—2007) — советский и российский экономист.
 Новицкий, Анджей (1919—2011) — польский философ культуры, историк философии и атеизма, религиовед, знаток искусства, дипломат.
 Новицкий, Артис (род. 1986) — латвийский футболист.

Б 
 Новицкий, Борис Евгеньевич (1904—1986) — финский общественный и политический деятель.

В 
 Новицкий, Валериан Васильевич (1897—1930) — православный святой.
 Новицкий, Валерий Евгеньевич (1963—2011) — украинский экономист, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины.
 Новицкис, Вальдемар Александрович (род. 1956) — советский гандболист.
 
 
 Новицкий, Витольд (1878—1941) — польский врач-патологоанатом.
 
 Новицкий, Войцех (род. 1989) — польский легкоатлет, метатель молота.
 Новицкий, Вячеслав Викторович (1946—2021) — врач, ректор Сибирского медуниверситета.

Г 
 Новицкий, Геннадий Васильевич (род. 1949) — премьер-министр Белоруссии (2000—2003).
 
 Новицкий, Григорий Ильич (? — ок. 1725) — автор первой этнографической монографии на русском языке «Краткое описание о народе остяцком» (1715).

Д 
 Новицкий, Даниил Яковлевич (1913 — ?) — советский военный, государственный и политический деятель.
 Новицкий, Дмитрий Вячеславович (род. 1971) — российский художник, работающий в жанре тематической картины.
 Новицкий, Донат Гильярдович (1893—1971) — католический священник византийского обряда, деятель Католической церкви в России.

Е

И, Й 
 Новицкий, Игорь Валентинович (1869—1944) — Георгиевский кавалер, генерал русской армии и армии УНР.
 
 Новицкий, Илья Фёдорович (?—1704) — казацкий полковник, сподвижник гетманов Многогрешного, Самойловича, Мазепы.
 Новицкий, Иосиф Иосифович (1848—1917) — член Государственного совета (1906—1917).
 Новицкий, Йозеф (1766—1830) — польский бригадный генерал, генеральный секретарь Правительственной военной комиссии, участник восстания Костюшко.

Л 
 Новицкий, Леонид Борисович (род. 1968) — российский гонщик, обладатель Кубка Мира FIA по ралли-рейдам 2010 года.
 Новицкий, Людвиг (ок. 1830—1886) — польско-российский пианист, композитор и музыкальный педагог.

М 
 Новицкий, Марк Владимирович (1920—1986) — советский актёр и артист эстрады.
 Новицкий, Митрофан Эдуардович (1855—1920) — деятель революционного движения в России.

Н

О 
 Новицкий, Олег Викторович (род. 1971) — российский космонавт.
 Новицкий, Орест Маркович (1806—1884) — философ, психолог, профессор Киевского университета.

П

С

Ф 
 Новицкий, Фердинанд Иванович — деятель революционного движения в России.
 Новицкий, Фёдор Фёдорович (1870—1944) — русский и советский военный деятель, генерал-майор императорской армии.
 Новицкий, Францишек (1864—1935) — польский поэт.

Ю 
 Новицкий, Юрий Петрович (1882—1922) — русский учёный-юрист, православный святой.

Я 
 Новицкий, Яков Павлович (1847—1925) — русский краевед, собиратель старины и фольклора.
 Новицкий, Ян (1939—2022) — польский актёр театра и кино.
 Новицкий, Ярослав Алексеевич (род. 1945) — дипломат, журналист, Мастер спорта СССР по плаванию, чемпион 54 стран мира среди ветеранов спорта.



Составные фамилии

См. также 
 Новицки